Historia syntomos bezeichnet:

Historia syntomos (Michael Psellos), siehe Michael Psellos
Historia syntomos (Nikephoros), siehe Nikephoros I. (Patriarch)